Карпоносов — фамилия. Известные носители:
 Карпоносов, Арон Гершович (1902—1967) — генерал-лейтенант Советской армии.
 Карпоносов, Геннадий Михайлович (род. 1950) — советский фигурист, тренер по фигурному катанию, внук А. Г. Карпоносова.